Кортапико има више значења:

 Кортапико (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кортапико (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кортапико (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кортапико (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику